Джорджио Леви делла Вида (; 21.08.1886, Венеция — 25.12.1967, Рим) — итальянский ,  и -. Член Академии Линчеи (1947). Один из авторов второго издания фундаментальной «Энциклопедии ислама» (E.J. Brill).

Биография 
Родился в еврейской семье. Окончил Римский университет (1909). Затем участвовал в научно-исследовательских экспедициях в Каир, Афины и на Крит. В 1911 году вернулся в Рим, где сотрудничал с Леоне Каэтани. В 1914—1916 годах возглавлял кафедру арабского языка и литературы в Университете Востока в Неаполе. В годы войны служил переводчиком, дослужился до лейтенанта.

Затем до 1919 года работал в Туринском университете. С 1920 года — в Римском университете, профессор. Выступал в прессе. Подвергался нападению фашистов. В 1924 году стал президентом Национального союза либеральных и демократических сил. В 1932 году был вынужден оставить профессорство в университете.

В 1939 году бежал в США. В 1945 году вернулся в Италию, был восстановлен в своей должности в университете, где оставался до своей отставки в 1959 году.

Награды и признание 
Членкор Американской академии медиевистики (1934) и Академии Линчеи (1947).

Библиография 
Все книги написаны на итальянском языка.
 Gli ebrei: storia, religione, civiltà, Messina-Roma, 1924
 Storia e religione nell'Oriente semitico, Roma, 1924
 Elenco dei manoscritti arabo-islamici della Biblioteca Vaticana: Vaticani, Barberiniani, Borgiani, Rossiani, Città del Vaticano, 1935
 Ricerche sulla formazione del più antico fondo dei manoscritti orientali della Biblioteca Vaticana, Citta del Vaticano, 1939
 Frammenti coranici in carattere cufico nella Biblioteca Vaticana, 1947
 Secondo elenco dei manoscritti arabi islamici della Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano, 1965
 Arabi ed Ebrei nella storia, Napoli, 1984
 Iscrizioni puniche della Tripolitania, 1927-1967 (Punic writings in Tripolitania, 1927-1967"). Roma, 1987
 Visita a Tamerlano: saggi di storia e letteratura, Napoli, 1988
 Aneddoti e svaghi arabi e non arabi, Milano-Napoli, 1959
 Fantasmi ritrovati (Napoli, Liguori, 2004). — автобиография

Примечания 

Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики
Члены Академии деи Линчеи
Авторы Энциклопедии ислама
Члены Итальянской либеральной партии
Исламоведы Италии